DIF, akronym der kan have flere betydninger:
 Danmarks Idræts-Forbund – Paraplyorganisation for idrætten i Danmark, samt Danmarks Olympiske Komité.
 DIF-Amtsudvalg – amtsportal for Danmarks Idræts-Forbund.
 Dansk Iværksætter Forening – har til formål at forbedre forholdene for iværksættere.
 Dansk-Israelsk Forening – mellemfolkelig venskabsforening.
 Dansk Interreligiøst Forum – mellemreligiøs forening.
 Directory Interchange Format – metadata standard.
 Dalum Idræts-Forening – en dansk idrætsforening.
 Danmarks IF – en svensk idrætsforening.
 Djurgårdens IF – en svensk idrætsforening.